Chris Peers – ex ciclista su strada belga
 Gavin Peers – calciatore irlandese
 John Peers – tennista australiano
 Sally Peers – tennista australiana.